|-
|(66251)||1999 GJ2|| align=right|17,0|| align=right|1,536|| align=right|0,199|| align=right|11,28|| align=right|1,903||AMR||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66252)||1999 GM2|| align=right|14,6|| align=right|2,395|| align=right|0,199|| align=right|4,51|| align=right|3,706||MBA||6. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66253)||1999 GT3|| align=right|18,0|| align=right|1,334|| align=right|0,838|| align=right|19,52|| align=right|1,541||APL||9. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66254)||1999 GZ19|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,168|| align=right|4,46|| align=right|3,449||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66255)||1999 GP31|| align=right|16,8|| align=right|2,332|| align=right|0,187|| align=right|2,00|| align=right|3,561||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66256)||1999 GU33|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,193|| align=right|7,65|| align=right|3,426||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66257)||1999 GA34|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,170|| align=right|6,55|| align=right|3,441||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66258)||1999 GQ34|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,216|| align=right|4,25|| align=right|3,688||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66259)||1999 GP35|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,154|| align=right|1,89|| align=right|3,727||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66260)||1999 GZ35|| align=right|15,2|| align=right|2,214|| align=right|0,092|| align=right|3,62|| align=right|3,294||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66261)||1999 GM37|| align=right|15,0|| align=right|2,219|| align=right|0,012|| align=right|7,68|| align=right|3,305||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66262)||1999 GY49|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,129|| align=right|2,27|| align=right|3,746||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66263)||1999 GT58|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,140|| align=right|7,59|| align=right|4,428||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66264)||1999 HR|| align=right|16,1|| align=right|2,286|| align=right|0,177|| align=right|6,46|| align=right|3,457||MBA||18. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66265)||1999 HZ6|| align=right|16,1|| align=right|2,243|| align=right|0,098|| align=right|0,49|| align=right|3,358||MBA||19. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66266)||1999 HQ9|| align=right|15,5|| align=right|2,295|| align=right|0,112|| align=right|5,55|| align=right|3,476||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66267)||1999 JO1|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,270|| align=right|2,08|| align=right|3,700||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(66268)||1999 JJ3|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,138|| align=right|7,46|| align=right|3,493||MBA||7. maj 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(66269)||1999 JN3|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,286|| align=right|20,58|| align=right|3,500||MBA||6. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66270)||1999 JK4|| align=right|14,4|| align=right|2,306|| align=right|0,255|| align=right|22,59|| align=right|3,500||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66271)||1999 JM6|| align=right|16,0|| align=right|2,350|| align=right|0,173|| align=right|11,96|| align=right|3,602||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66272)||1999 JW6|| align=right|17,1|| align=right|1,508|| align=right|0,144|| align=right|51,32|| align=right|1,852||AMR||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66273)||1999 JU7|| align=right|16,6|| align=right|2,330|| align=right|0,238|| align=right|1,10|| align=right|3,555||MBA||13. maj 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66274)||1999 JS8|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,232|| align=right|10,22|| align=right|4,321||MBA||14. maj 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66275)||1999 JX8|| align=right|16,5|| align=right|2,300|| align=right|0,236|| align=right|1,60|| align=right|3,488||MBA||15. maj 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66276)||1999 JG9|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,185|| align=right|7,59|| align=right|3,620||MBA||7. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(66277)||1999 JY10|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,296|| align=right|24,83|| align=right|3,714||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66278)||1999 JC11|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,205|| align=right|3,15|| align=right|3,724||MBA||9. maj 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66279)||1999 JK11|| align=right|15,4|| align=right|2,189|| align=right|0,131|| align=right|5,12|| align=right|3,238||MBA||12. maj 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(66280)||1999 JF12|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,283|| align=right|23,71|| align=right|3,542||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66281)||1999 JY12|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,166|| align=right|8,45|| align=right|3,582||MBA||14. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(66282)||1999 JA13|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,208|| align=right|3,00|| align=right|3,605||MBA||9. maj 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66283)||1999 JU13|| align=right|14,4|| align=right|2,324|| align=right|0,250|| align=right|10,16|| align=right|3,541||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66284)||1999 JU15|| align=right|13,9|| align=right|2,266|| align=right|0,187|| align=right|6,26|| align=right|3,411||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66285)||1999 JV15|| align=right|16,5|| align=right|2,310|| align=right|0,131|| align=right|7,45|| align=right|3,509||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66286)||1999 JF18|| align=right|15,0|| align=right|2,395|| align=right|0,191|| align=right|8,82|| align=right|3,706||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66287)||1999 JT18|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,150|| align=right|4,90|| align=right|3,453||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66288)||1999 JE20|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,169|| align=right|3,39|| align=right|3,528||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66289)||1999 JW22|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,126|| align=right|3,98|| align=right|3,574||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66290)||1999 JX22|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,194|| align=right|0,48|| align=right|3,645||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66291)||1999 JM23|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,109|| align=right|7,01|| align=right|3,414||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66292)||1999 JP24|| align=right|15,2|| align=right|2,467|| align=right|0,100|| align=right|5,31|| align=right|3,873||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66293)||1999 JD25|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,152|| align=right|5,10|| align=right|3,502||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66294)||1999 JS27|| align=right|15,7|| align=right|2,435|| align=right|0,336|| align=right|1,15|| align=right|3,798||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66295)||1999 JC29|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,142|| align=right|8,08|| align=right|3,500||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66296)||1999 JM29|| align=right|15,6|| align=right|2,217|| align=right|0,172|| align=right|5,28|| align=right|3,300||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66297)||1999 JF30|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,185|| align=right|6,31|| align=right|3,374||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66298)||1999 JJ30|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,095|| align=right|9,34|| align=right|3,486||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66299)||1999 JG32|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,127|| align=right|5,17|| align=right|3,590||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66300)||1999 JQ33|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,146|| align=right|5,94|| align=right|3,598||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66301)||1999 JF35|| align=right|16,7|| align=right|2,380|| align=right|0,186|| align=right|2,02|| align=right|3,671||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66302)||1999 JP36|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,067|| align=right|5,35|| align=right|5,375||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66303)||1999 JG37|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,158|| align=right|5,40|| align=right|3,582||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66304)||1999 JV37|| align=right|15,5|| align=right|2,227|| align=right|0,202|| align=right|4,06|| align=right|3,324||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66305)||1999 JD38|| align=right|14,8|| align=right|2,372|| align=right|0,228|| align=right|8,26|| align=right|3,654||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66306)||1999 JG39|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,223|| align=right|4,33|| align=right|3,357||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66307)||1999 JV40|| align=right|14,6|| align=right|2,334|| align=right|0,203|| align=right|6,43|| align=right|3,565||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66308)||1999 JX40|| align=right|15,7|| align=right|2,214|| align=right|0,091|| align=right|4,92|| align=right|3,293||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66309)||1999 JX41|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,221|| align=right|4,50|| align=right|3,609||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66310)||1999 JZ41|| align=right|16,7|| align=right|2,285|| align=right|0,116|| align=right|2,83|| align=right|3,455||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66311)||1999 JE42|| align=right|16,1|| align=right|2,583|| align=right|0,179|| align=right|4,97|| align=right|4,150||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66312)||1999 JJ43|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,204|| align=right|7,06|| align=right|3,510||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66313)||1999 JQ43|| align=right|14,7|| align=right|2,367|| align=right|0,099|| align=right|5,95|| align=right|3,641||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66314)||1999 JQ45|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,176|| align=right|2,72|| align=right|3,662||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66315)||1999 JB48|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,129|| align=right|3,68|| align=right|4,094||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66316)||1999 JR49|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,070|| align=right|10,19|| align=right|5,432||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66317)||1999 JL50|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,067|| align=right|4,95|| align=right|3,517||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66318)||1999 JC51|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,133|| align=right|4,03|| align=right|3,596||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66319)||1999 JQ51|| align=right|15,2|| align=right|2,331|| align=right|0,055|| align=right|6,69|| align=right|3,558||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66320)||1999 JT51|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,161|| align=right|6,16|| align=right|3,528||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66321)||1999 JW51|| align=right|15,8|| align=right|2,334|| align=right|0,163|| align=right|3,08|| align=right|3,565||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66322)||1999 JV52|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,278|| align=right|1,74|| align=right|3,604||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66323)||1999 JH53|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,124|| align=right|7,08|| align=right|3,435||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66324)||1999 JC55|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,127|| align=right|4,44|| align=right|3,602||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66325)||1999 JF55|| align=right|15,5|| align=right|2,352|| align=right|0,222|| align=right|6,29|| align=right|3,607||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66326)||1999 JR55|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,160|| align=right|5,45|| align=right|3,516||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66327)||1999 JY56|| align=right|16,3|| align=right|2,328|| align=right|0,167|| align=right|4,11|| align=right|3,551||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66328)||1999 JK58|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,149|| align=right|4,35|| align=right|3,453||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66329)||1999 JP58|| align=right|15,5|| align=right|2,300|| align=right|0,072|| align=right|5,56|| align=right|3,488||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66330)||1999 JS59|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,137|| align=right|4,37|| align=right|4,023||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66331)||1999 JY59|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,208|| align=right|2,77|| align=right|3,688||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66332)||1999 JE60|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,096|| align=right|6,29|| align=right|3,453||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66333)||1999 JS60|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,106|| align=right|2,75|| align=right|3,656||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66334)||1999 JC61|| align=right|14,9|| align=right|2,350|| align=right|0,049|| align=right|6,87|| align=right|3,602||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66335)||1999 JZ61|| align=right|13,7|| align=right|2,466|| align=right|0,199|| align=right|10,57|| align=right|3,872||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66336)||1999 JB62|| align=right|14,7|| align=right|2,271|| align=right|0,195|| align=right|0,80|| align=right|3,422||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66337)||1999 JP63|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,201|| align=right|7,11|| align=right|3,453||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66338)||1999 JV63|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,151|| align=right|5,03|| align=right|3,675||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66339)||1999 JW64|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,157|| align=right|3,92|| align=right|3,743||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66340)||1999 JX65|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,139|| align=right|1,82|| align=right|3,219||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66341)||1999 JK66|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,196|| align=right|6,71|| align=right|3,394||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66342)||1999 JA68|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,188|| align=right|8,17|| align=right|3,497||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66343)||1999 JV68|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,151|| align=right|3,01|| align=right|3,806||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66344)||1999 JS70|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,102|| align=right|7,79|| align=right|3,564||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66345)||1999 JK71|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,120|| align=right|5,54|| align=right|3,434||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66346)||1999 JU71|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,219|| align=right|6,74|| align=right|3,328||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66347)||1999 JW72|| align=right|15,2|| align=right|2,275|| align=right|0,137|| align=right|7,72|| align=right|3,432||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66348)||1999 JC73|| align=right|15,4|| align=right|2,424|| align=right|0,146|| align=right|7,46|| align=right|3,774||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66349)||1999 JF75|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,172|| align=right|2,34|| align=right|3,362||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66350)||1999 JS76|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,100|| align=right|7,70|| align=right|3,671||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66351)||1999 JU77|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,082|| align=right|7,69|| align=right|3,480||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66352)||1999 JS78|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,084|| align=right|3,66|| align=right|3,581||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66353)||1999 JP79|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,157|| align=right|3,39|| align=right|3,702||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66354)||1999 JM83|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,022|| align=right|14,03|| align=right|3,613||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66355)||1999 JN85|| align=right|15,0|| align=right|2,453|| align=right|0,207|| align=right|8,74|| align=right|3,842||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66356)||1999 JG87|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,238|| align=right|6,28|| align=right|3,660||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66357)||1999 JN87|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,190|| align=right|8,44|| align=right|3,406||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66358)||1999 JW87|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,315|| align=right|7,47|| align=right|3,523||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66359)||1999 JP88|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,193|| align=right|7,67|| align=right|3,417||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66360)||1999 JQ89|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,188|| align=right|27,10|| align=right|5,747||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66361)||1999 JH90|| align=right|15,7|| align=right|2,417|| align=right|0,175|| align=right|10,23|| align=right|3,756||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66362)||1999 JQ90|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,092|| align=right|11,38|| align=right|3,797||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66363)||1999 JX91|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,053|| align=right|7,71|| align=right|3,349||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66364)||1999 JH92|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,064|| align=right|22,99|| align=right|4,109||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66365)||1999 JV92|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,211|| align=right|8,47|| align=right|3,425||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66366)||1999 JS95|| align=right|16,3|| align=right|2,259|| align=right|0,144|| align=right|6,78|| align=right|3,395||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66367)||1999 JW95|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,195|| align=right|11,56|| align=right|3,628||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66368)||1999 JP98|| align=right|15,2|| align=right|2,341|| align=right|0,213|| align=right|11,29|| align=right|3,580||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66369)||1999 JA103|| align=right|16,3|| align=right|2,312|| align=right|0,139|| align=right|7,71|| align=right|3,515||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66370)||1999 JJ113|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,179|| align=right|1,83|| align=right|3,676||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66371)||1999 JT113|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,234|| align=right|3,17|| align=right|3,610||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66372)||1999 JV114|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,157|| align=right|2,77|| align=right|3,665||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66373)||1999 JW114|| align=right|14,8|| align=right|2,330|| align=right|0,116|| align=right|6,36|| align=right|3,556||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66374)||1999 JO120|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,131|| align=right|7,84|| align=right|3,593||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66375)||1999 JF121|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,162|| align=right|8,77|| align=right|3,388||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66376)||1999 JH122|| align=right|15,2|| align=right|2,232|| align=right|0,156|| align=right|3,21|| align=right|3,335||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66377)||1999 JJ122|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,130|| align=right|5,30|| align=right|3,385||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66378)||1999 JL122|| align=right|15,3|| align=right|2,208|| align=right|0,041|| align=right|3,30|| align=right|3,281||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66379)||1999 JZ123|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,201|| align=right|6,93|| align=right|3,746||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66380)||1999 JV124|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,145|| align=right|5,88|| align=right|3,596||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66381)||1999 JZ126|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,218|| align=right|4,91|| align=right|3,691||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66382)||1999 JC127|| align=right|15,7|| align=right|2,399|| align=right|0,207|| align=right|3,96|| align=right|3,716||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66383)||1999 JK130|| align=right|16,9|| align=right|2,358|| align=right|0,242|| align=right|3,72|| align=right|3,621||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66384)||1999 JO131|| align=right|16,7|| align=right|2,360|| align=right|0,118|| align=right|2,05|| align=right|3,625||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66385)||1999 JY131|| align=right|17,2|| align=right|2,424|| align=right|0,167|| align=right|1,72|| align=right|3,773||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66386)||1999 JJ134|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,191|| align=right|5,17|| align=right|3,366||MBA||15. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(66387)||1999 JE136|| align=right|16,9|| align=right|2,296|| align=right|0,187|| align=right|1,03|| align=right|3,478||MBA||7. maj 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66388)||1999 KF1|| align=right|15,9|| align=right|2,581|| align=right|0,242|| align=right|15,28|| align=right|4,145||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66389)||1999 KP1|| align=right|16,2|| align=right|2,907|| align=right|0,016|| align=right|1,05|| align=right|4,955||MBA||16. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66390)||1999 KL3|| align=right|14,1|| align=right|3,166|| align=right|0,067|| align=right|10,25|| align=right|5,633||MBA||17. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66391)||1999 KW4|| align=right|16,5|| align=right|,643|| align=right|0,689|| align=right|38,90|| align=right|,515||ATN PHA BIN||20. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66392)||1999 KF10|| align=right|15,8|| align=right|2,594|| align=right|0,107|| align=right|2,10|| align=right|4,177||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66393)||1999 KU10|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,114|| align=right|6,01|| align=right|3,453||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66394)||1999 KP11|| align=right|16,5|| align=right|2,406|| align=right|0,177|| align=right|3,06|| align=right|3,731||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66395)||1999 KS12|| align=right|16,2|| align=right|2,417|| align=right|0,191|| align=right|2,01|| align=right|3,758||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66396)||1999 KQ13|| align=right|15,0|| align=right|2,373|| align=right|0,073|| align=right|6,10|| align=right|3,654||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66397)||1999 KP14|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,255|| align=right|2,90|| align=right|3,572||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66398)||1999 KS14|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,279|| align=right|6,06|| align=right|3,647||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66399)||1999 LH|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,220|| align=right|3,47|| align=right|3,556||MBA||5. junij 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; M. Hess
|-
|(66400)||1999 LT7|| align=right|19,7|| align=right|,856|| align=right|0,573|| align=right|9,07|| align=right|,791||ATN||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66401)||1999 LJ11|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,256|| align=right|9,34|| align=right|3,740||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66402)||1999 LY12|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,189|| align=right|4,24|| align=right|3,459||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66403)||1999 LM13|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,235|| align=right|5,12|| align=right|3,688||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66404)||1999 LK20|| align=right|17,1|| align=right|2,339|| align=right|0,194|| align=right|2,99|| align=right|3,578||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66405)||1999 LZ20|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,199|| align=right|7,35|| align=right|3,408||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66406)||1999 LA22|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,089|| align=right|5,38|| align=right|3,516||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66407)||1999 LQ28|| align=right|19,1|| align=right|1,199|| align=right|0,121|| align=right|21,77|| align=right|1,313||AMR||14. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66408)||1999 LA35|| align=right|16,5|| align=right|2,342|| align=right|0,186|| align=right|2,71|| align=right|3,583||MBA||14. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66409)||1999 MK1|| align=right|14,6|| align=right|2,563|| align=right|0,129|| align=right|14,30|| align=right|4,103||MBA||20. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66410)||1999 NS6|| align=right|15,6|| align=right|2,461|| align=right|0,186|| align=right|3,93|| align=right|3,860||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66411)||1999 NB7|| align=right|13,8|| align=right|2,593|| align=right|0,134|| align=right|12,03|| align=right|4,175||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66412)||1999 NW7|| align=right|15,3|| align=right|2,488|| align=right|0,123|| align=right|8,13|| align=right|3,924||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66413)||1999 NX7|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,170|| align=right|13,40|| align=right|4,122||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66414)||1999 NC8|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,199|| align=right|14,42|| align=right|4,347||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66415)||1999 NG8|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,195|| align=right|0,88|| align=right|3,691||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66416)||1999 NR9|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,117|| align=right|11,55|| align=right|4,064||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66417)||1999 NC10|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,138|| align=right|5,13|| align=right|3,743||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66418)||1999 NN10|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,275|| align=right|12,79|| align=right|4,136||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66419)||1999 NR13|| align=right|14,2|| align=right|2,366|| align=right|0,342|| align=right|20,23|| align=right|3,639||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66420)||1999 NA15|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,226|| align=right|6,53|| align=right|3,595||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66421)||1999 NQ19|| align=right|15,1|| align=right|2,437|| align=right|0,124|| align=right|5,96|| align=right|3,805||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66422)||1999 NN23|| align=right|16,6|| align=right|2,435|| align=right|0,210|| align=right|1,96|| align=right|3,799||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66423)||1999 NV26|| align=right|15,0|| align=right|2,343|| align=right|0,197|| align=right|5,42|| align=right|3,585||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66424)||1999 NA27|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,160|| align=right|5,54|| align=right|3,562||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66425)||1999 NS32|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,241|| align=right|3,79|| align=right|3,761||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66426)||1999 NW33|| align=right|15,6|| align=right|2,448|| align=right|0,189|| align=right|7,85|| align=right|3,829||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66427)||1999 NP34|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,123|| align=right|4,10|| align=right|3,632||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66428)||1999 NB36|| align=right|16,5|| align=right|2,427|| align=right|0,156|| align=right|1,85|| align=right|3,780||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66429)||1999 NQ38|| align=right|15,3|| align=right|2,531|| align=right|0,274|| align=right|8,20|| align=right|4,025||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66430)||1999 NX41|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,261|| align=right|10,05|| align=right|3,842||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66431)||1999 NX45|| align=right|16,4|| align=right|2,433|| align=right|0,151|| align=right|7,36|| align=right|3,793||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66432)||1999 NL46|| align=right|15,1|| align=right|2,428|| align=right|0,275|| align=right|8,73|| align=right|3,784||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66433)||1999 NF49|| align=right|14,6|| align=right|2,458|| align=right|0,293|| align=right|20,90|| align=right|3,853||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66434)||1999 NX49|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,231|| align=right|9,18|| align=right|3,877||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66435)||1999 NT50|| align=right|15,6|| align=right|2,437|| align=right|0,201|| align=right|2,49|| align=right|3,803||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66436)||1999 NT52|| align=right|15,0|| align=right|2,512|| align=right|0,120|| align=right|11,68|| align=right|3,981||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66437)||1999 NK54|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,229|| align=right|12,15|| align=right|4,219||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66438)||1999 NN54|| align=right|14,8|| align=right|2,605|| align=right|0,183|| align=right|10,83|| align=right|4,204||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66439)||1999 NG55|| align=right|13,8|| align=right|2,642|| align=right|0,134|| align=right|13,77|| align=right|4,294||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66440)||1999 NF56|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,106|| align=right|13,13|| align=right|4,235||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66441)||1999 NX56|| align=right|14,8|| align=right|2,546|| align=right|0,140|| align=right|13,43|| align=right|4,062||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66442)||1999 NZ56|| align=right|14,4|| align=right|2,640|| align=right|0,219|| align=right|14,44|| align=right|4,290||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66443)||1999 NW57|| align=right|15,4|| align=right|2,569|| align=right|0,253|| align=right|13,43|| align=right|4,117||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66444)||1999 NS59|| align=right|14,3|| align=right|2,659|| align=right|0,189|| align=right|11,03|| align=right|4,335||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66445)||1999 NV59|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,104|| align=right|10,81|| align=right|4,548||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66446)||1999 NF61|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,173|| align=right|12,18|| align=right|4,281||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66447)||1999 NG65|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,158|| align=right|7,05|| align=right|3,714||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66448)||1999 OY1|| align=right|14,1|| align=right|2,552|| align=right|0,171|| align=right|13,72|| align=right|4,077||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66449)||1999 OZ1|| align=right|14,6|| align=right|2,562|| align=right|0,243|| align=right|12,96|| align=right|4,099||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66450)||1999 OH2|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,173|| align=right|14,28|| align=right|4,134||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66451)||1999 OS2|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,199|| align=right|12,10|| align=right|4,089||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66452)||1999 OF4|| align=right|6,9|| align=right|44,92|| align=right|0,067|| align=right|2,67|| align=right|302||CBW||21. julij 1999||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(66453)||1999 PC|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,269|| align=right|14,01|| align=right|4,158||MBA||3. avgust 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(66454)||1999 PM|| align=right|16,3|| align=right|2,527|| align=right|0,270|| align=right|11,47|| align=right|4,016||MBA||3. avgust 1999||Wykrota||C. Jacques; L. Duczmal
|-
|(66455)||1999 PV2|| align=right|15,5|| align=right|2,621|| align=right|0,271|| align=right|12,02|| align=right|4,243||MBA||7. avgust 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66456)||1999 PS5|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,343|| align=right|6,80|| align=right|4,201||MBA||12. avgust 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66457)||1999 PY7|| align=right|16,8|| align=right|2,529|| align=right|0,233|| align=right|2,51|| align=right|4,022||MBA||7. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|66458 Romaplanetario||1999 QV1|| align=right|16,0|| align=right|2,609|| align=right|0,363|| align=right|6,97|| align=right|4,215||MBA||22. avgust 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(66459)||1999 RD4|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,161|| align=right|9,30|| align=right|4,544||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(66460)||1999 RX8|| align=right|16,3|| align=right|2,624|| align=right|0,162|| align=right|2,38|| align=right|4,249||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66461)||1999 RQ11|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,177|| align=right|4,43|| align=right|4,061||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66462)||1999 RS11|| align=right|14,6|| align=right|2,448|| align=right|0,088|| align=right|5,91|| align=right|3,830||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66463)||1999 RS12|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,124|| align=right|6,82|| align=right|3,639||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66464)||1999 RS14|| align=right|16,0|| align=right|2,556|| align=right|0,225|| align=right|3,43|| align=right|4,085||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66465)||1999 RJ15|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,117|| align=right|4,12|| align=right|4,223||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66466)||1999 RK16|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,307|| align=right|4,56|| align=right|4,154||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66467)||1999 RT16|| align=right|15,9|| align=right|2,452|| align=right|0,199|| align=right|5,47|| align=right|3,838||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66468)||1999 RL17|| align=right|15,5|| align=right|2,672|| align=right|0,128|| align=right|2,88|| align=right|4,368||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66469)||1999 RL18|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,059|| align=right|14,56|| align=right|4,274||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66470)||1999 RP18|| align=right|15,8|| align=right|2,678|| align=right|0,272|| align=right|12,86|| align=right|4,381||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66471)||1999 RV19|| align=right|15,7|| align=right|2,571|| align=right|0,229|| align=right|14,25|| align=right|4,122||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66472)||1999 RM24|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,138|| align=right|1,07|| align=right|4,283||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66473)||1999 RZ24|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,216|| align=right|2,17|| align=right|4,407||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66474)||1999 RC25|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,196|| align=right|13,75|| align=right|4,252||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66475)||1999 RH26|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,139|| align=right|15,33|| align=right|4,153||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66476)||1999 RM26|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,034|| align=right|4,84|| align=right|4,495||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66477)||1999 RW26|| align=right|15,2|| align=right|2,569|| align=right|0,249|| align=right|3,21|| align=right|4,117||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66478)||1999 RB27|| align=right|16,1|| align=right|2,625|| align=right|0,203|| align=right|4,29|| align=right|4,253||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66479)||1999 RQ33|| align=right|14,6|| align=right|2,694|| align=right|0,221|| align=right|8,03|| align=right|4,422||MBA||4. september 1999||OCA-Anza||M. White; M. Collins
|-
|(66480)||1999 RW33|| align=right|15,0|| align=right|2,648|| align=right|0,163|| align=right|11,33|| align=right|4,309||MBA||10. september 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(66481)||1999 RZ34|| align=right|13,7|| align=right|2,431|| align=right|0,133|| align=right|22,63|| align=right|3,790||MBA||11. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66482)||1999 RW37|| align=right|14,7|| align=right|2,689|| align=right|0,158|| align=right|12,57|| align=right|4,409||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66483)||1999 RZ38|| align=right|14,8|| align=right|2,544|| align=right|0,257|| align=right|7,00|| align=right|4,058||MBA||13. september 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66484)||1999 RR39|| align=right|16,0|| align=right|2,464|| align=right|0,153|| align=right|7,37|| align=right|3,866||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(66485)||1999 RX41|| align=right|13,9|| align=right|2,605|| align=right|0,084|| align=right|13,88|| align=right|4,204||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66486)||1999 RF42|| align=right|16,2|| align=right|2,685|| align=right|0,145|| align=right|3,72|| align=right|4,399||MBA||14. september 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(66487)||1999 RL42|| align=right|14,2|| align=right|2,803|| align=right|0,212|| align=right|4,55|| align=right|4,693||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66488)||1999 RD44|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,035|| align=right|14,82|| align=right|4,162||MBA||15. september 1999||Calgary||G. W. Billings
|-
|(66489)||1999 RS44|| align=right|15,2|| align=right|2,539|| align=right|0,270|| align=right|5,81|| align=right|4,044||MBA||15. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66490)||1999 RS49|| align=right|15,6|| align=right|2,442|| align=right|0,304|| align=right|12,88|| align=right|3,814||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66491)||1999 RG54|| align=right|15,7|| align=right|2,444|| align=right|0,315|| align=right|3,77|| align=right|3,821||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66492)||1999 RZ54|| align=right|15,4|| align=right|3,009|| align=right|0,119|| align=right|9,51|| align=right|5,219||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66493)||1999 RV56|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,210|| align=right|13,72|| align=right|4,122||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66494)||1999 RM57|| align=right|15,4|| align=right|2,761|| align=right|0,162|| align=right|10,20|| align=right|4,588||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66495)||1999 RD62|| align=right|16,1|| align=right|2,459|| align=right|0,223|| align=right|6,31|| align=right|3,854||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66496)||1999 RZ64|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,142|| align=right|3,97|| align=right|3,777||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66497)||1999 RK66|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,115|| align=right|4,48|| align=right|4,160||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66498)||1999 RR67|| align=right|15,6|| align=right|2,609|| align=right|0,102|| align=right|11,12|| align=right|4,213||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66499)||1999 RR71|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,183|| align=right|4,71|| align=right|3,755||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66500)||1999 RK73|| align=right|15,9|| align=right|2,564|| align=right|0,072|| align=right|4,30|| align=right|4,105||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov